In questa pagina sono riportate le statistiche riguardanti la Società Sportiva Ischia Isolaverde, società calcistica italiana con sede a Ischia.

Bilancio dell'Ischia Isolaverde nei 10 campionati di Serie C1 disputati

Statistiche di tutte le squadre affrontate
Statistiche aggiornate alla stagione 1997-98.

Saldo positivo

Saldo neutro

Saldo negativo

I record in Serie C1 

Aggiornata alla stagione 1997-1998

Bilancio dell'Ischia Isolaverde nei 6 Campionati di serie C2/Seconda Divisione disputati

Statistiche di tutte le squadre affrontate
Statistiche aggiornate alla stagione 2013-14.

Saldo positivo

Saldo neutro

Saldo negativo

I record in Serie C2/Seconda Divisione 

Aggiornata alla stagione 2013-14.

|}

Statistiche Individuali nei campionati professionistici

Statistiche Individuali Serie C1

Statistiche Individuali Serie C2

Presenze e reti totali nei professionisti

Bilancio dell'Ischia Isolaverde nei 24 Campionati di Serie D/Interregionale disputati

I record in Serie D 

Aggiornata alla stagione 2012-2013.

Statistiche individuali in Serie D

Serie D

Altri record e statistiche 
Record nazionale di vittorie in una singola stagione in gironi a 18 squadre di Serie D: 28 (Stagione 2012-13).
Record nazionale di vittorie consecutive in Serie D: 10 (Stagione 2012-13 dalla 14ª alla 23ª giornata).
Miglior cannoniere stagionale:
 Serie C1: Luigi Di Baia con 11 reti nella Stagione 1993-94.
 Serie C2: Vincenzo Onorato con 19 reti nella Stagione 1986-1987.
 Serie D: Ranieri Pirro con 16 reti nella Stagione 2007-08.
 Eccellenza: Luigi Caliano con 22 reti nella Stagione 2003-2004.
Miglior Cannoniere in Coppa Italia: ?
Miglior marcatore in una gara di Coppa Italia: ?
Vincitori della classifica marcatori:
 Vincenzo Onorato con 19 reti nella Stagione 1986-1987 (Serie C2).
 Luigi Caliano con 22 reti nella Stagione 2003-2004 (Eccellenza).
Miglior rigorista in Serie C1: Luigi Di Baia e Luca Gonano con 4 reti.
Miglior rigorista in Serie C2: ?
Portiere con la striscia d'imbattibilità più lunga in C1: Vincenzo Di Muro (561 minuti nel 1996-97)
Portiere con la striscia d'imbattibilità più lunga in Serie D: Antonio De Angelis (713 minuti nel 1969-70)
Portiere con la striscia d'imbattibilità esterna più lunga in Serie D: Luigi Mennella (1150 minuti nel 2012-13)
Portiere con la striscia d'imbattibilità più lunga in Eccellenza: Pierpaolo Garau (919 minuti nel 2003-04)
Record di abbonati: ?
Record di pubblico in campionato: ?
Record d'incasso in campionato: ?

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .
  .
  .

Ischia Calcio
Ischia Isolaverde